Pekka Rautakallio (né le  à Pori en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il jouait au poste de défenseur.

Carrière 
Rautakallio commence sa carrière avec l'Ässät Pori de la SM-sarja en 1968. Il y restera jusqu'en 1975, année où il signe avec les Roadrunners de Phoenix de l'Association mondiale de hockey. Il passera deux saisons chez les Roadrunners, amassant 85 points en 151 matches. Il retourne à Pori pour deux saisons en 1977, avant de revenir en Amérique du Nord, pour disputer trois saisons avec les Flames d'Atlanta/Flames de Calgary. Puis, en 1982, Rautakallio retourne en Finlande porter les couleurs du HIFK jusqu'en 1987. Il rejoint ensuite le SC Rapperswil-Jona dans la Ligue nationale B suisse, où il met un terme à sa carrière en 1989.

Pekka Rautakallio a en outre connu une longue carrière internationale avec l'Équipe de Finlande de hockey sur glace, prenant part à la Coupe Canada de 1976 et de 1981 et aux championnats du monde de 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1979 et 1983.

En 1993, il est intronisé Jääkiekkoleijona numéro 91 du Temple de la renommée du hockey finlandais.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1968-1969||Ässät Pori|| SM-sarja || 10|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1969-1970||Ässät Pori||SM-sarja || 22|| 9|| 2|| 11|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1970-1971||Ässät Pori||SM-sarja || 31|| 6|| 5|| 11|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1971-1972||Ässät Pori||SM-sarja|| 32|| 10|| 8|| 18|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1972-1973||Ässät Pori||SM-sarja|| 34|| 23|| 12|| 35|| 21|| -|| -|| -|| -||-
|-
|1974-1975||Ässät Pori||SM-sarja|| 36|| 9|| 13|| 22|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1975-1976 || Roadrunners de Phoenix || AMH || 73 || 11 || 39 || 50 || 8 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1976-1977 || Roadrunners de Phoenix || AMH || 78 || 4 || 31 || 35 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1977-1978 || Ässät Pori || SM-liiga || 36 || 16 || 21 || 37 || 16 || 9 || 5 || 4 || 9 || 0
|-
| 1978-1979 || Ässät Pori || SM-Liiga || 36 || 25 || 28 || 53 || 26 || 8 || 5 || 9 || 14 || 2
|-
|1979-1980|| Flames d'Atlanta|| LNH|| 79|| 5|| 25|| 30|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1980-1981|| Flames de Calgary|| LNH|| 76|| 11|| 45|| 56|| 64|| 16|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
| 1980-1981 || Spirits de Flint || LIH || -|| -|| -|| -|| - || 16 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
| 1981-1982|| Flames de Calgary|| LNH|| 80|| 17|| 51|| 68|| 40|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1982-1983|| HIFK|| SM-liiga|| 36|| 16|| 16|| 32|| 16|| 9|| 6|| 4|| 10|| 10
|-
| 1983-1984 || HIFK|| SM-liiga|| 33|| 9|| 21|| 30|| 10|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1984-1985 || HIFK|| SM-liiga|| 29|| 12|| 18|| 30|| 18|| -|| - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || HIFK|| SM-liiga|| 34|| 13|| 23|| 36|| 8|| 10|| 3|| 0|| 3|| 10
|-
| 1986-1987 || HIFK|| SM-liiga|| 42|| 15|| 25|| 40|| 10|| 5|| 5|| 1|| 6|| 5
|-
| 1987-1988 || SC Rapperswil-Jona|| LNB|| 33|| 19|| 14|| 33|| 18|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1988-1989 || SC Rapperswil-Jona|| LNB|| 12|| 1|| 4|| 5|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0

| 246|| 106|| 152|| 258|| 104|| 43|| 24|| 20|| 44|| 27

| 235|| 33|| 121|| 154|| 122|| 23|| 2|| 5|| 7|| 8

| 197|| 68|| 53|| 121|| 82|| -|| -|| -|| -|| -

| 151|| 15|| 70|| 85|| 16|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0

| 45|| 20|| 18|| 38|| 18|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0

Honneurs personnels 
Il remporte à trois reprises (1978, 1979 et 1986) le trophée Pekka-Rautakallio en tant que meilleur défenseur de la SM-liiga. Il reçoit en 1977 le trophée Matti-Keinonen récompensant le joueur avec le meilleur différentiel plus-moins de la SM-liiga.

Voir aussi

Références 

Naissance en juillet 1953
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Roadrunners de Phoenix (AMH)
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du HIFK
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Entraîneur du CP Berne
Entraîneur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Juha-Rantasila